Râul Groapa Mare se poate referi la:

 Groapa Seacă - afluent al Jiețului
 Groapa Seacă - afluent al Lotrului